Rue Pierre-Mauroy (Lille)
 Rue Pierre-Mauroy (Paris)

Odonyme se référant à une personnalité